Баня () — село в Благоевградской области Болгарии. Входит в состав общины Разлог. Находится примерно в 5 км к востоку от центра города Разлог, на таком же расстоянии от горнолыжного курорта Банско и примерно в 39 км к юго-востоку от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживало 2857 человек.

Баня — курортный центр Болгарии 
В районе села насчитывается около 70 минеральных источников с температурой воды более 55 градусов. Воды применяются при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, дыхательных путей, нервных и кожных заболеваний .

Достопримечательности 
В селе имеются древние термальные сооружения, в том числе сооруженная в XVI-XVII веках так называемая «Римская баня». Частично сохранилась настенная роспись церкви Св. Георгия, построенной в 1834 году. Определенный интерес для туристов представляет также установленный на центральной улице трехметровый гранитный памятник Ленину, беседующему с Георгием Димитровым  (архитектор Иван Димов, скульптор Георги Гергов). Памятник, сооруженный на средства уроженца села, бизнесмена Костадина Калчова, был торжественно открыт в 1967 году. Считается, что аналогов ему в Болгарии не сохранилось .

Население

Интересные факты 
По некоторым сведениям, знаменитый болгарский просветитель Неофит Рильский родился не в Банско (где находится его дом-музей), а именно в селе Баня . Его имя носит главная улица села (все остальные не имеют названий, а только номера).

Примечания 

Сёла Благоевградской области
Бальнеологические курорты Болгарии